

Sciences et techniques

Botanique 
 Une écaille est une structure végétale morphologiquement proche des écailles animales, à la surface des racines, des fruits, des troncs, de l'écorce, des bourgeons ou des bulbes.

Zoologie 
 Une écaille est une plaque rigide qui recouvre certains animaux, dont les poissons et les reptiles ;
 Par analogie, on appelle écaille de tortue la robe d'un chat quand elle mêle le roux et le noir.
 Écaille est le nom vernaculaire de certaines espèces de papillons de la sous-famille des Arctiinae.

Culture et société 
 Les écailles de peinture contenant du plomb sont une cause de saturnisme chez les enfants, qui les ingèrent facilement en raison de leur goût sucré.
 Comme pour les chats, on qualifie d'« écaille de tortue » la couleur des chevelures mêlant le roux et le noir.